Hisato Ōzawa : compositeur japonais
 Ichirō Ozawa : homme politique japonais
 Jisaburō Ozawa : amiral de la marine impériale japonaise
 Junko Ozawa : footballeuse japonaise
 Madoka Ozawa : actrice pornographique japonaise
 Maria Ozawa : actrice pornographique japonaise
 Mika Ozawa : patineuse de vitesse sur piste courte japonaise
 Naho Ozawa : actrice pornographique japonaise
 Seiji Ozawa : chef d'orchestre japonais
 Shigehiro Ozawa : réalisateur japonais de films cinématographiques.

Voir aussi